Jacques Bergier – giornalista, scrittore e ingegnere francese
 Jean-François Bergier – storico svizzero 
 Nicolas Bergier – archeologo, storico e avvocato francese
 Nicolas-Sylvestre Bergier – presbitero, teologo e scrittore francese